On trouve dans le territoire de la Ville de Paris, faisant référence à la commune voisine de Saint-Mandé :
 la porte de Saint-Mandé de l’ancienne enceinte de Thiers ;
 la porte de Saint-Mandé (bois de Vincennes), dans le bois de Vincennes.